Фернандо Кесада Гальярдо (; род. 5 января 1994 года в Сабаделе) — испанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Нандо пришёл в «Барселону» в 2001 году и прошёл через все молодёжные категории каталонского клуба. Однако после выпуска из академии «Барселона» отказалась предлагать контракт игроку, и он оказался свободным агентом. Новой командой Нандо стал нидерландский «Утрехт», за который он дебютировал 2 февраля 2014 года в поединке с «Аяксом».

Карьера в сборной 
Несмотря на то, что Нандо был важной частью юношеской сборной до 17 лет, в сборные других возрастов он не вызывался.

Примечания

Ссылки 
 профиль на Сeroacero  
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Ахиллес ’29»
Игроки ФК «Льягостера»
Игроки ФК «Форментера»